Пауло Витор Фернандес Перейра (; родился 24 июня 1999 года, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий клуба «Васко да Гама», на правах аренды выступающий в испанском «Альбасете».

Биография 
Пауло Витор — воспитанник клуба «Васко да Гама». 14 мая 2017 года в матче против «Палмейрас» он дебютировал в бразильской Серии А, выйдя на поле на замену на 57-ой минуте вместо Жеана. 13 июля 2017 года забил свой первый мяч в профессиональном футболе в поединке против «Витории».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на ogol.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Васко да Гама»